El Torneig de Nottingham 2015, oficialment conegut com a Aegon Open Nottingham 2015 és una competició tennística disputada sobre gespa al Nottingham Tennis Centre de Nottingham, Regne Unit. En categoria femenina pertany als International Tournaments de la WTA coincidint amb a 5a edició, i es va celebrar entre el 6 i el 14 de juny de 2015. En categoria masculina pertany a les sèries 250 del circuit ATP, coincidint amb la 20a edició i es va celebrar entre el 20 i el 27 de juny de 2015. Aquesta fou la primera edició des del 2008, aprofitant que el calendari sobre pista de gespa es va ampliar una setmana més.

El tennista uzbek Denis Istomin va guanyar el primer títol de la seva carrera. La tennista croata Ana Konjuh va guanyar el primer títol de la seva carrera i, amb 17 anys, va esdevenir la tennista més jove en guanyar un títol individual WTA des de Tamira Paszek a Portoroz 2006 amb 15 anys.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015